Nordlig bergkasik<ref name="SOF">Sveriges ornitologiska förening (2015) Officiella listan över svenska namn på världens fågelarter. Del 2 , version 1, 11 februari 2015, <www.sofnet.org >, läst 2015-02-14</ref> (Cacicus leucoramphus) är en fågel i familjen trupialer inom ordningen tättingar. 

 Utbredning och systematik 
Nordlig bergkasik delas in i två underarter med följande utbredning_
 C. l. leucoramphus – Colombia och västra Venezuela till sydöstra Ecuador
 C. l. peruvianus – norra och centrala Peru

Den betraktas ofta som en underart till C. chrysonotus''.

Status 
IUCN kategoriserar den som livskraftig.

Referenser

Externa länkar 

Trupialer
Fåglar i neotropiska regionen